Апертура 2015 () — 67-й розыгрыш чемпионата Гондураса по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи были проведены 22 ноября, а ответные состоялись 25 ноября.

|}

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 28—29 ноября, а ответные состоялись 5—6 декабря.

|}

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2015 на rsssf.com

2015
Гондурас
Спорт в Гондурасе в 2015 году